Ghaem ist der Name von:
 Ehsan Ghaem Maghami (geb. 1982), iranischer Schachspieler

Ghaem steht für:
 Ghaem (Rakete), iranisches Trägerraketenprojekt